Olivia Ragnaghnewendé Rouamba est une diplomate et une femme politique du Burkina Faso.

Biographie 

Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba est diplomate depuis 20 ans. Conseiller des Affaires étrangères elle était, avant sa nomination le 5 mars 2022 comme ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, et ce depuis le 15 septembre 2021, l’ambassadeur de notre pays auprès de la République fédérale démocratique d’Ethiopie et Représentant Permanent auprès de la Commission de l’Union Africaine et de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique.

La nouvelle cheffe de la diplomatie burkinabè a débuté sa carrière dans l’administration publique en septembre 2000 en tant que fonctionnaire à la direction de l’Hôtellerie et du Tourisme, au ministère du Tourisme, de la Culture et de l’Hôtellerie. Mais c’est en 2003 qu’elle intègre le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, où elle travaille jusqu’en 2004 à la section Ressources humaines.

En 2007 elle est fonctionnaire au Programme spécial sur les pays du Mano River Union, à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à Vienne, en Autriche, et revient la même année au ministère où elle travaille jusqu’en 2008 au sein du service des Traités et Accords internationaux, à la direction des Affaires juridiques et consulaires.

Deuxième onseiller près l’ambassade du Burkina Faso à Pretoria, en République d’Afrique du Sud (2008-2013), elle ira bonifier son expérience les quatre années suivantes à la Commission de l’Union africaine. D’abord comme Attachée de cabinet au Bureau de la présidente de la Commission (2013-2014), ensuite comme fonctionnaire principale à l’UA/PNUD sur l’Autonomisation économique et la participation politique de la femme africaine (2014-2017).

De retour au pays, elle occupera le poste de Directeur général de la Coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération à partir de juin 2018 jusqu’à sa nomination comme ambassadeur en 2021.

Sur le plan académique, la ministre Ragnaghnèwendé Olivia ROUAMBA qui est doctorante en Relations internationales et études culturelles de l’Académie Suisse de Gestion des Affaires, est titulaire d’un DEA en Relations internationales et d’une Maîtrise en Logements et établissements humains dans les cas d’urgence obtenus respectivement en 2007 à l’Académie diplomatique de Vienne, et en 2017 à l’Université d’Oxford-Brooks.

Titulaire de plusieurs diplômes, notamment de l’institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC) de l’Université de Yaoudé II, de l’institut des Langues étrangères appliquées (ILEA) de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar, et de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Ouagadougou, elle détient également des certificats obtenus à l’occasion de formations continues dans divers domaines (droits et autonomisation de la femme, les enfants en situation de crise, la protection des civils, la politique et la réduction de la pauvreté, etc.).

Avec une facilité d’adaptation aux environnements multiculturels, un esprit d’équipe et très disponible pour le travail, l’Ambassadeur ROUAMBA qui est spécialiste en techniques de négociation, est aussi engagée sur le plan associatif. Elle est membre de l’Association Soutien Solidarité Femmes et Enfants (ASSFE) et membre de la campagne de lutte contre le sida.

Elle parle français, anglais et espagnol, avec des notions en allemand.

Carrière 
Olivia Ragnaghnewendé Rouamba est Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale depuis le 5 mars 2022 à la suite du coup d'État de Paul Henri Damiba le 23 janvier 2022. Auparavant, elle est directrice générale de la coopération bilatérale et ambassadrice du Burkina en Éthiopie. 

En mars 2022, elle est nommée ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale et est l'une des six femmes du gouvernement, dont la cinéaste Valérie Kaboré, ministre de la Communication et de la Culture, Aminata Zerbo Sabane , ministre de la Transition numérique, de la Poste et de la Communication électronique, nommées dans le gouvernement du président de la transition et putschiste, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et du Premier ministre nommé par lui, Albert Ouédraogo. 

Le  2022, elle est reconduite dans le gouvernement dirigé par Apollinaire Kyélem de Tambèla.

Notes et références

Liens externes 
 

Ministre burkinabé des Affaires étrangères
Diplomate burkinabé
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)